Годао 217 (G217) — китайская автомагистраль общенационального значения, пролегает с юго-запада города Алтай в направлении к городу Куча, Синьцзян. Общая протяженность трассы — 1 117 километров.

См. также 
 Китайские национальные дороги.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт министерства транспорта Китая 

Дороги Китая
Транспорт Синьцзян-Уйгурского автономного района